Церкви святого Мартина существуют в нескольких городах:

В честь Мартина Турского 
 Базилика Святого Мартина в Амберге.
 Церковь Святого Мартина в Блейдоне.
 Сент-Мартин-ин-Кентербери в Кентербери.
 Церковь Святого Мартина (Ландсхут) в Ландсхуте.
 Сент-Мартин-ин-зе-Филдс в Лондоне.
 Церковь Святого Мартина в Солсбери.
 Церковь Святого Мартина в Стамфорде.
 Церковь Святого Мартина в Уэйтзи.
 Церковь Святого Мартина в Циллисе.
 Церковь Святого Мартина в Кирххайме, Германия.
 Церковь Святого Мартина в Бад-Орбе, Германия.

В честь Мартина Исповедника, папы римского 
 Церковь Святого Мартина Исповедника в Москве.